Dinosaurier steht für:
 Dinosaurier, eine Tiergruppe

Dinosaurier ist der Titel folgender Filme:
 Dinosaurier (Film) aus dem Jahr 2000
 Dinosaurier – Gegen uns seht ihr alt aus!, Film aus dem Jahr 2009
 Dinosaurier – Im Reich der Giganten, Film aus dem Jahr 1999

Siehe auch:

 The Dinosauria
 Dinosaurs